Верто:

 Верто — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Верто, Рене Обер де (1655—1735) — французский священник и историк.